L'uomo dalla pistola d'oro, romanzo di Ian Fleming
 Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro, film ispirato al romanzo
 L'uomo dalla pistola d'oro, film del 1965 diretto da Alfonso Balcázar